Социалистическая рабочая партия — название ряда левых политических партий в разных странах:

 Социалистическая рабочая партия Америки
 Социалистическая рабочая партия (Аргентина)
 Социалистическая рабочая партия в Бельгии
 Социалистическая рабочая партия (Великобритания)
 Социалистическая рабочая партия Германии
Социалистическая рабочая партия (Гондурас)
 Социалистическая рабочая партия (Дания)
Социалистическая рабочая партия (Колумбия)
Социалистическая рабочая партия (Перу)
 Социалистическая рабочая партия (США)
 Социалистическая рабочая партия Хорватии
 Социалистическая рабочая партия (Швейцария)

 Объединённая социалистическая рабочая партия (Аргентина)
 Объединённая социалистическая рабочая партия (Бразилия)

См. также 
Рабочая партия